
Molekulska formula -{C7H14}- se može odnositi na:

 Cikloheptan
 Hepten
 Metilcikloheksan